Weichenberg ist der Name folgender Orte:

 Weichenberg (Aindling), Ortsteil des Marktes Aindling im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Weichenberg (Gemeinde Rudersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rudersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland